Немоляєв — російське прізвище. Жіноча форма — Немоляєва. Відомі носії:

 Немоляєв Володимир Вікторович (1902—1987) — радянський кінорежисер, актор і сценарист.
 Немоляєв Микола Володимирович (. 1938) — радянський і російський кінооператор, заслужений діяч мистецтв РРФСР (1991).
Жінки
 Немоляєва Анастасія Миколаївна (. 1969) — радянська і російська актриса театру і кіно, художниця, дизайнерка.
 Немоляєва Світлана Володимирівна (. 1937) — радянська і російська актриса театру і кіно. Народна артистка РРФСР (1980).

російські прізвища